Брай может означать:

Топоним 
 Брай — коммуна в Германии.

Фамилия 
 Брай, Дирк де (1635—1694) — голландский живописец и гравёр.
 Брай, Иосиф де ((1630—1664) — голландский живописец.
 Брай, Саломон де (1597—1664) — голландский живописец.
 Брай, Ян де (1627—1697) — голландский рисовальщик и гравёр.